Comunicado de imprensa (press-release) - comunicado que é emitido antes da notícia completa
Liberação de software - liberação pública de uma nova versão de um programa ao qual foram adicionadas correções e melhorias
Release (álbum) de Pet Shop Boys
Release (canção) - de Timbaland

Desambiguação